Landesregierung Edmund Joensen bezeichnet mehrere Regierungen der Faröer:
 Landesregierung Edmund Joensen I (1994 bis 1996)
 Landesregierung Edmund Joensen II (1996 bis 1998)